«Best of Lara Fabian» — перший альбом-збірник хітів канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. У Франції альбом вийшов 15 листопада 2010.

Список композицій

Диск 1

Диск 2

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом Best of на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Альбоми Polydor Records
Франкомовні музичні альбоми